At Tayyibah kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Aţ Ţayyibah (departementshuvudort), Irbid, 
 Aţ Ţayyibah (ort i Jordanien, Karak), 
 Aţ Ţayyibah (ort i Jordanien, Ma'an), 

Robotskapade Jordanienförgreningar